KCVO steht für:
 Knight Commander of the Royal Victorian Order, zweithöchste Ordensstufe des britischen Hausordens
 Corvallis Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Corvallis (Oregon), Oregon

Abkürzung